Чухрай — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чухрай Валерій Вікторович (1973—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чухрай Григорій Наумович — кінорежисер, сценарист, народний артист СРСР.
 Чухрай Олексій Іванович — Заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки композиторів України.
 Чухрай Павло Григорович — російський оператор, кінорежисер.
 Чухрай Петро Павлович — відомий бандурист-віртуоз.
 Чухрай Сергій Олексійович — триразовий олімпійський чемпіон з веслування.

Українські прізвища